National Museum of Modern Art steht für:

 National Museum of Modern Art, Kyōto, siehe Nationalmuseum für moderne Kunst Kyōto
 National Museum of Modern Art, Tokyo, siehe Nationalmuseum für moderne Kunst Tokio

Siehe auch:
 National Museum of Modern and Contemporary Art, siehe Nationalmuseum für moderne und zeitgenössische Kunst